Radež (poduzeće), iz Blata na Korčuli
Radež (arheološko nalazište), Zmijavci
Radež (Sevnica, Slovenija)